Щелчок:

 Щелчок пальцами — отрывистый удар разгибаемым пальцем; резкий отрывистый звук; перен. неприятность, оскорбление самолюбия.
 Щелчок — нажатие одной из кнопок указательного устройства ввода.
 Щелчок — вид броска шайбы в хоккее.
 Щелчок — в МФА тип произношения звуков
 Щелчок — действие Таноса в КВМ.

См. также 
 «Щелчок» — станция метро «Щёлковская» или Щёлковское шоссе

Примечания